Brackenbury peut faire référence à : 
 Georgina Brackenbury (1865-1949), peintre et suffragette britannique.
 Henry Brackenbury (1837-1914), général de l'armée de terre britannique,
 Marie Brackenbury (1866-1950), peintre et suffragette britannique.
 Robert Brackenbury (mort en 1485), noble et courtisan anglais. 

 Charles Booth Brackenbury (1831–1890), général britannique.

 Plan Delgado Brackenbury, aménagement du Port de Séville.